In 80 Tagen um die Welt steht für:

 Reise um die Erde in 80 Tagen, original Le Tour du monde en quatre-vingts jours, Roman von Jules Verne (1873)

filmische Umsetzungen:
 In 80 Tagen um die Welt (1956), US-amerikanischer Monumentalfilm von Michael Anderson und John Farrow
 In 80 Tagen um die Welt (Puppentrickserie) (1972), deutsche Puppentrickfilmserie von Gerhard Behrendt
 In 80 Tagen um die Welt (1989), britische Miniserie
 In 80 Tagen um die Welt (2004), Film von Frank Coraci
 In 80 Tagen um die Welt (Fernsehserie), Fernsehserie der European Alliance

Weiteres:
 Michael Palin – In 80 Tagen um die Welt (1989), britische Dokumentarserie
 In 80 Tagen um die Welt (Spiel) (2004), Brettspiel

 Around the World in 80 Days (englisch) steht für:
 Around the World in 80 Days (Band), russische Rockband

 Around the World in Eighty Days (Zeichentrickserie) (1972–1974), australische Zeichentrickserie
 Around the World in 80 Days (1988), australischer Zeichentrickfilm
 Around the World in 80 Days (1999), kanadisch-amerikanischer Zeichentrickfilm
 Around the World in 80 Days (2009), britische Dokumentarserie